Rubis (französisch für Rubin) steht für:

 eine französische Versuchsrakete, siehe Rubis (Rakete)
 mehrere französische U-Boote, siehe Rubis (Schiffsname)
 ein Schweizer Hersteller von Pinzetten und Kosmetikinstrumenten, siehe Outils Rubis
 ein französisches Unternehmen der Mineralöllogistik, siehe Rubis SCA

Rubiś ist der Familienname folgender Personen:
 Józef Rubiś (1931–2010), polnischer Skilangläufer und Biathlet